Northern Star bezeichnet:

 Northern Star (Band), eine Band.
 Northern Star (Film), einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 2003.
 Northern Star (Fernsehserie), eine israelische Fernsehserie aus den Jahren 2014–2016.
 Northern Star (Zeitung), eine Zeitschrift der englischen Chartisten-Bewegung
 Northern Star (Schiff), ein 1961/1962 gebautes Passagierschiff
 ein Album der Popsängerin Melanie C